Народ:
 Народ — этнос, группа людей, объединённых общими признаками (происхождение, язык, культура и другое).
 Народ (массы) — основная масса населения государства или страны.
 Народ (народонаселение) — население какого-либо государства или страны.
 Народ (толпа) — большое количество людей, собравшееся в одном месте.
 Народ (публика) — публика, совокупность зрителей, читателей, потребителей искусства, объектов пропаганды или маркетинга.
 Народ (паства) — люди, присутствующие на христианском богослужении.
 «Народ» — стихотворение Марины Цветаевой.

См. также 
 Нация — культурная общность людей, сложившаяся в результате становления государства.
 Яндекс.Народ — бесплатный хостинг.
 Демос (др.-греч. — «народ») — обозначение определённых классов и слоёв населения в разные исторические эпохи.
 Племя — общность людей (народа) в контексте организованности.

Примечания